Langschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Ludwig Langschmidt (1786–1867), deutscher Kaufmann und Kommerzienrat, Besitzer der Gasanstalt in Lingen
 Levin Burchard Langschmidt (1654–1722), deutscher lutherischer Geistlicher
 Wilhelm Langschmidt (1805–1866), deutsch-südafrikanischer Maler, Gründer der Stadt Grabouw